Rubricacaecilia est un genre éteint de gymnophiones, des amphibiens à pattes atrophiées, en forme de serpents. Il a vécu au Crétacé inférieur en Afrique du Nord.

Une seule espèce est rattachée au genre : Rubricacaecilia monbaroni, décrite par Susan E. Evans et Denise Sigogneau-Russell en 2011.

Découverte 
Elle a été découverte au Maroc dans des sédiments datant du Berriasien, soit il y a environ entre  et  millions d'années, faisant partie de la formation de Ksar Metlili.

Classification 
Le cladogramme suivant est issu de l'analyse phylogénétique des « cécilies », basée pour les espèces actuelles sur l'analyse du génome mitochondrial a été conduite par San Mauro et ses collègues en 2014, il montre la position basale de Rubricacaecilia monbaroni au sein des Gymnophiona :

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Genre de gymnophiones fossile
Tétrapode du Crétacé inférieur
Paléontologie au Maroc
Taxon fossile décrit en 2001